Créhange, commune dans le département de la Moselle, en France ;
 le comté de Créhange, seigneurie du Saint-Empire romain germanique créée au , dans la localité précédente ;
 l'hôtel de Créhange-Pittange, ancien hôtel particulier à Thionville, dans le département de la Moselle, en France.

 Marion Créhange (1937–2022), pionnière de l'informatique en France.

Voir aussi 
 , homophone
 , paronyme